Krasnopole – osiedle typu miejskiego na Białorusi
 Krasnopole – osiedle typu miejskiego na Ukrainie